Банска-Штьявница:

 Банска-Штьявница — город в центральной Словакии.
 Банска-Штьявница — район Словакии. Находится в Банскобистрицком крае.